Geografie
 Putten (gemeente), een gemeente in Gelderland
 Putten (plaats), de hoofdplaats van die gemeente
 Putten (eiland), een eiland dat is opgegaan in Voorne-Putten
 Heerlijkheid Putten, de heerlijkheid Putten waaronder het eiland Putten viel
 Hoogheemraadschap van Putten, een voormalig waterschap in de Nederlandse provincie Zuid-Holland dat het gehele eiland Putten omvatte
 Land van Putten, een baljuwschap binnen het voormalige graafschap Holland
 Putten (Eindhoven), een wijk in Eindhoven
 Station Putten, een spoorwegstation in het Gelderse Putten

Naam
 Hr. Ms. Putten, een Nederlandse mijnenveger vernoemd naar het Zuid-Hollandse eiland

Activiteit
 Putten (golf), een term in de golfsport
 Putten (werkwoord) met een emmer water uit een put halen.

Artikelen met betrekking tot de plaats Putten:
 SDC Putten, een van de twee voetbalclubs uit Putten
 Putters, het dialect van de plaats Putten
 Puttense moordzaak
 Razzia van Putten

Zie ook
 Put (doorverwijspagina)
 Puth een dorp in Limburg
 Putte (doorverwijspagina)
 De Putten (doorverwijspagina)